Гафуров, Бободжан Гафурович — 1997
 Айни, Садриддин — 1998
 Рахмон, Эмомали — 1999
 Турсун-Заде, Мирзо — 2001
 Нусратулло Махсум (Лутфуллоев Нусратулло) — 2006 год
 Шириншо Шотемур (Шириншо Шотемуров) — 2006 год

Примечания

Ссылки 
 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О государственных наградах Республики Таджикистан
 О государственных наградах Республики Таджикистан

Списки носителей званий
Списки:Таджикистан